Ettmüller ist der Name von

 Ludwig Ettmüller (1802–1877), deutscher Philologe
 Michael Ettmüller (1644–1683), deutscher Mediziner, Chirurg und Botaniker
 Michael Ernst Ettmüller (1673–1732), deutscher Mediziner und Chirurg